Em 1934–35 no futebol português, o FC Porto foi campeão nacional, ao conseguir o primeiro lugar na primeira edição da Primeira Divisão. O Benfica venceu o Campeonato de Portugal, antecessora da Taça de Portugal, e o Carcavelinhos foi campeão da Segunda Divisão. O FC Porto venceu também o Campeonato Regional do Porto e o Sporting ganhou o Campeonato Regional de Lisboa.

Títulos 
Nacionais
 Campeonato de Portugal – Benfica
 Primeira Divisão – FC Porto
 Segunda Divisão – Carcavelinhos
Regionais
 Campeonato Regional de Aveiro – Ovarense
 Campeonato Regional de Beja – Luso SC
 Campeonato Regional de Braga – Braga
 Campeonato Regional de Coimbra – Académica de Coimbra
 Campeonato Regional de Évora – Lusitano GC
 Campeonato Regional de Faro – Lusitano VRSA
 Campeonato Regional de Funchal – Nacional da Madeira
 Campeonato Regional da Horta – Angústias
 Campeonato Regional de Leiria – Marinhense
 Campeonato Regional de Lisboa – Sporting
 Campeonato Regional de Portalegre – Portalegrense
 Campeonato Regional do Porto – FC Porto
 Campeonato Regional de Santarém – Operária
 Campeonato Regional de Setúbal – Vitória de Setúbal
 Campeonato Regional de Viana do Castelo – Vianense
 Campeonato Regional de Vila Real – SC Vila Real
 Campeonato Regional de Viseu – Lusitano de Vildemoinhos

Classificações

Primeira Divisão 

Notas:
 Não houve despromoções neste campeonato. O acesso ao campeonato da época seguinte teve em conta os campeonatos distritais.

Seleção 

Futebol de 1934 em Portugal
Futebol de 1935 em Portugal
1934–35